Парово́зна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Паровозна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Паровозна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Паровозна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Паровозна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Паровозна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Паровозна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Паровозна вулиця — вулиця в місті Херсон.

Вулиці